Жан-Луи Секон (; 1742—1819) — французский политик, чиновник, философ, публицист.

До 1789 года служил на должности инспектора вод и лесов в Родезе. После Великой Французской революции был избран временным депутатом провинциальной ассамблеи, затем был членом Конвента, в котором голосовал за казнь короля Людовика XVI; являлся крайним монтаньяром. Затем был назначен комиссаром при администрации родного департамента. Умер в Париже.

Был фактическим основателем сенситизма — одного из направлений сенсуализма, которому посвятил большую работу. Известные труды его авторства: «Essai sur les droits de l’homme» (1789), «De l’art social ou des vrais principes de la société politique» (1792), «Le sensitisme» (1815).

Литература

Ссылки 
 Le matérialisme occulté et la genèse du «sensualisme». — Pierre F. Daled, 2005. — P.124—125 

Политики Франции